Terwiel ist der Familienname folgender Personen:

 Barend Jan Terwiel (* 1941), niederländisch-australischer Anthropologe, Historiker und Thaiist
 Elli Terwiel (* 1989), kanadische Skirennläuferin
 Maria Terwiel (1910–1943), Widerstandskämpferin im Dritten Reich; gehörte zum Kreis der Roten Kapelle

Siehe auch:
 Therwil